Helfft ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jacob Helfft (1802–1869), deutscher Architekt und Baubeamter
 Julius Helfft (1818–1894), deutscher Landschafts- und Architekturmaler
 Ludwig Helfft (1793–1867), deutscher Kaufmann und Politiker